Synodontis membranacea е вид лъчеперка от семейство Mochokidae.

Източници 

Синодонтиси